Juigné kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Juigné-sur-Loire, kommun i departementet Maine-et-Loire, 
 Juigné-des-Moutiers, kommun i departementet Loire-Atlantique, 
 Juigné-sur-Sarthe, kommun i departementet Sarthe,